Забелино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Забелино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Забелино — деревня в Ленском районе.

Владимирская область 
 Забелино — деревня в Кольчугинском районе.

Калужская область 
 Забелино — деревня в Перемышльском районе.

Ленинградская область 
 Забелино — деревня в Бокситогорском районе.

Московская область 
 Забелино — деревня в Егорьевском районе.
 Забелино — деревня в Ступинском районе.
 Забелино — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область 
 Забелино — деревня в Арзамасском районе.

Новгородская область 
 Забелино — деревня в Мошенском районе.

Псковская область 
 Забелино — деревня в Новосокольническом районе.
 Забелино — деревня в Печорском районе.

Рязанская область 
 Забелино — деревня в Касимовском районе.

Смоленская область 
 Забелино — деревня в Новодугинском районе.
 Забелино — деревня в Сафоновском районе.
 Забелино — деревня в Сычёвском районе.

Тверская область 
 Забелино — деревня в Кесовогорском районе.
 Забелино — деревня в Пеновском районе.
 Забелино — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Забелино — деревня в Переславском районе.
 Забелино — деревня в Тутаевском районе.
 Забелино — деревня в Угличском районе.